Ната́шья Уи́льямс-Блах (; 2 августа 1978, , Иллинойс, США) — американская актриса, сценарист, певица и фотомодель.

Биография 
Наташья Уильямс родилась 2 августа 1978 года в  (штат Иллинойс, США).

Наташья снимается в кино с 1995 года.

Также Уильямс является сценаристом, певицей и фотомоделью.

С 2007 года Наташья замужем за фотографом Бревином Блахом. У супругов есть два сына — Тэлан Блах (род.2006) и Брэйден Блах (род.2011).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки